John Fredrik Michael Pettersson (né le  à Göteborg en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Frölunda HC, il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2005, au cinquième tour, à la  au total par les Oilers d'Edmonton. Sélectionné la même année au  de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey par les Hitmen de Calgary, il part en Amérique du Nord. Il joue deux saisons dans la Ligue de hockey de l'Ouest. En 2007, il passe professionnel avec Frölunda. Le , il signe un contrat avec les Thrashers d'Atlanta. Il remporte la Coupe continentale 2013 avec le Donbass Donetsk.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || Hitmen de Calgary || LHOu ||59 ||22 ||21 ||43 ||47 ||13 ||5 ||5 ||10 ||18
|-
|2006-2007 || Hitmen de Calgary || LHOu ||52 ||21 ||29 ||50 ||50 ||18 ||1 ||6 ||7 ||17 
|-
|2007-2008 || Frölunda HC || Elitserien ||53 ||6 ||7 ||13 ||38 ||7 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
|2008-2009 || Frölunda HC || Elitserien ||53 ||8 ||18 ||26 ||67 ||10 ||5 ||1 ||6 ||18
|-
|2009-2010 || Frölunda HC || Elitserien ||54 ||20 ||18 ||38 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Wolves de Chicago || LAH || 67|| 11|| 21|| 32|| 46|| -||- || -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Frölunda HC || Elitserien || 54|| 16|| 24|| 40|| 58|| 6|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2012-2013 || Donbass Donetsk || KHL || 47|| 7|| 6|| 13|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Donbass Donetsk || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HC Lugano || LNA || 20|| 7|| 12|| 19|| 2|| 5|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
|2014-2015 || HC Lugano || LNA ||49 ||33 ||36 ||69 ||38 ||6 ||2 ||3 ||5 ||2 
|-
|2015-2016 || HC Lugano || LNA ||50 ||26 ||22 ||48 ||52 ||10 ||2 ||9 ||11 ||4 
|-
|2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||24 ||5 ||7 ||12 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || HK Dinamo Minsk || KHL ||18 ||8 ||10 ||18 ||16 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2017-2018 || Zürcher Schlittschuh Club Lions || LNA ||46 ||26 ||24 ||50 ||58 ||17 ||7 ||8 ||15 ||33 
|-
|2018-2019 || Zürcher Schlittschuh Club Lions || LNA ||38 ||12 ||15 ||27 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 || Zürcher Schlittschuh Club Lions || LNA ||43 ||14 ||21 ||35 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || Zürcher Schlittschuh Club Lions || LNA ||25 || 8 || 4|| 12 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

| 2005 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 1|| 2|| 3|| 6|| -1|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 3|| 2|| 5|| 8|| +2|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 1|| 2|| 8|| +1|| align="left"|Quatrième place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 4|| +2|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"| Sixième place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 3|| 4|| 7|| 4|| +6||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  place

Notes et références 

Naissance en juin 1987
Joueur international suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Donbass Donetsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du ZSC Lions
Joueur des Hitmen de Calgary